Aniol ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Aniol (1878–19??), deutscher Schwimmer und Wasserballspieler
 Ines Anioli (eigentlich Ines Aniol; * 1986), deutsche Hörfunkjournalistin, Podcasterin und Komikerin
 Peter Aniol (1938–2015), deutscher Politiker (CDU), MdL Schleswig-Holstein
 Wolf Aniol (* 1944), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher